L'Ouse est le nom de plusieurs cours d'eau du Royaume-Uni :
 La Great Ouse ;
 La Little Ouse ;
 L'Ouse du Sussex ;
 L'Ouse du Yorkshire.